rinascenza usata come sinonimo di rinascimento
Rinascenza liutprandea
Rinascenza macedone
Rinascenza ottoniana
Rinascita carolingia